

Persone 
Emilio Villoresi –  pilota automobilistico italiano
Eugenio Villoresi – ingegnere italiano
Gigi (Luigi) Villoresi – pilota automobilistico italiano
 Luigi Maria Villoresi – religioso italiano
Luigi Villoresi – agronomo e botanico italiano
Lorenzo Villoresi – profumiere italiano
Pamela Villoresi – attrice italiana
Renato Villoresi – militare italiano

Toponimi 
Canale Villoresi – canale lombardo
Collegio Villoresi  – collegio monzese
Teatro Villoresi – teatro monzese
Villa Villoresi – villa fiorentina